

Patronymes 
Klimov (masculin ; ) ou Klimova (féminin ; ), également Klimoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Klimov 
 Alekseï Klimov (1975-), tireur russe.
 Alexis Klimov (1937-2006), philosophe québécois.
 Elem Klimov (1933-2003), réalisateur soviétique.
 Evgeniy Klimov (1994-), skieur nordique russe.
 Fedor Klimov (1990-), patineur artistique russe.
 Roman Klimov (1985-), coureur cycliste russe.
 Sergueï Klimov (1980-), coureur cycliste russe.
 Vladimir Klimov (1892-1962), ingénieur aéronautique soviétique.
 Viktor Klimov (1964-), coureur cycliste soviétique puis ukrainien.

Klimova 
 Marina Klimova (1966-), patineuse artistique soviétique
 Eliška Klimova (1959-, joueuse d'échecs tchèque
 Maroussia Klimova (1961-), écrivain et traductrice russe
 Natalia Klimova (1951-), joueuse de basket-ball soviétique

Autres 
 Klimov, constructeur aéronautique soviétique (d'après Vladimir Klimov).
 Trésor de Klimova], trésor d'argent d'origine romano-byzantine et sassanide, découvert en 1907 près du village de Klimova (kraï de Perm, Russie).

Patronyme russe